Бадаран () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 20,69 км². Население — 626 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Асунсион.

Города-побратимы 
  Мадиран (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи